RH
 Gestão de recursos humanos, mais conhecida pela sigla RH

Rh
 fator Rh ou factor Rhesus
 símbolo químico do ródio
 terapia de reposição hormonal

Desambiguações de siglas